Wergin bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Clemens Wergin (* 1969), deutscher Journalist
 Kurt Wergin (1900–1973), deutscher Rechtsanwalt
 Ulrich Wergin (* 1939), deutscher Germanist

Wergin bezeichnet außerdem:

 den früheren Namen der Stadt Aprelewka (Kaliningrad)